Anthony Rodriguez ist der Name folgender Personen:

* Anthony Rodriguez (Judoka) (* 1979), französischer Judoka
 Anthony Rodriguez (Rennfahrer), venezolanischer Motocrossfahrer